hhv
H.H.H. Tower - um arranha-céu em construção na Avenida Sheikh Zayed, em Dubai, Emirados Árabes Unidos
Hash House Harriers - um grupo informal que se reúne regularmente para uma actividade atlética
Triple H - wrestler estaduniense

Desambiguações de siglas